Ołeksandr Hołokołosow – ukraiński piłkarz i trener (ur. 1955).
 Ołeksandr Hołokołosow – ukraiński piłkarz (ur. 1976).